żmije – podrodzina w obrębie rodziny żmijowatych
 Żmija – powieść poetycka Juliusza Słowackiego
 Żmija – powieść Andrzeja Sapkowskiego
 Zgrupowanie Żmija – oddział walczący w powstaniu warszawskim

Zobacz też 
 Żmijka